Termin CHUK ima više značenja.

 IkB kinaza, enzim
 Inhibitor nuklearnog faktora kapa-B kinaza podjedinica alfa, IKK-α